Min Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Min Xian, härad, Gansu, 
 Fuzhou (provinshuvudstad i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar